В данном списке содержатся речные, озёрные и океанские бассейны, отсортированные по площади. Включены все бассейны, превосходящие 400 тыс. км2, а также некоторые другие, менее крупные бассейны. Список включает в себя водосборные бассейны, которые не текут к океану (бессточные бассейны).  Она включает в себя водосборные бассейны океанических морей, которые имеют гидрологически согласованную территорию (океанических морей, установленных Конвенцией МГО).

Океанский сток занимает около 83% земель в мире. Остальные 17% – по площади больше, чем бассейн Северного Ледовитого океана – занимают внутренние бессточные бассейны.

Обратите внимание, что существуют значительные районы мира, которые не являются "сточными" в общепонятном смысле. В арктических пустынях снега накапливаются на поверхности и очень медленно движутся к океану. В тропических пустынях осадки могут испаряться до того, как попадут в водоём. Тем не менее, эти области могут по-прежнему быть включены в определенный бассейн, если рассматривать гипотетический поток воды (или льда), и, следовательно, питательных веществ или загрязнителей, над поверхностью земли (или ледяного покрова). Этот подход принят здесь, например, Антарктический ледовый щит может быть разделен на бассейны, а большая часть Ливии включена в бассейн Средиземного моря, хотя там почти нет осадков, которые на самом деле достигают моря.

Бассейны

Примечания 

Гидрография